Battaglia del lago Vadimone (309 a.C.)
 Battaglia del lago Vadimone (283 a.C.)